Diacono ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Diacono (1863–1945), deutsche Theaterschauspielerin 
 Pietro Diacono (1107/1110–nach 1159) Diakon, kirchlicher Biograf, allgemeiner Schriftsteller und Bibliothekar